Dogma Crew    fue un grupo sevillano de Hip-hop formado por: Dj Lázer (Dj), Hijo Pródigo (MC), Legendario (MC),
Demonio (MC), Puto Largo (MC) y Zonah (productor) que dejó de formar parte del grupo después de su primer LP. A raíz de la disolución de dos grupos, "Toque de queda" y "La clave", se forma Dogma Crew. Este grupo nos ofrece un rap con un toque maquiavélico y oscuro en ocasiones, además de fuerte protesta social.

Biografía 
Dogma Crew, publicó su primera maqueta en 1999 titulada "Todo llega" producida enteramente por aiSho. Consiguieron una mayor repercusión con su segunda maqueta "Ya están aquí" en el año 2000, que contaba con colaboraciones importantes como Juaninacka, Niko y SFDK y producida por Zonah(que empezó a formar parte del grupo), Acción Sánchez y Jefe de la M. Esta maqueta fue distribuida principalmente por Internet, lo que ayudó a una gran difusión y permitió llevar al grupo a distintas discográficas relacionadas con el rap. Así fue como Dogma Crew firmó su primer contrato discográfico y empezó a preparar sus primeros trabajos en formato profesional.

Aunque no tuvieron promoción y muy poca ayuda por parte de la discográfica, al sacar su primer maxi "Antihéroes" y su primer LP "Block Massacre" en el 2003, el grupo consiguió una gran fama entre el público gracias al característico estilo y a las letras directas y provocadoras. Parte de esta expectación se debe también a las diversas colaboraciones en trabajos de otros artistas conocidos como Jefe de la M o SFDK y por la aparición de temas inéditos del grupo en muchos recopilatorios y mixtapes. El disco contaba con las colaboraciones de Shaman, Kase-O, Juaninacka y SFDK y estaba producido por Zonah, big hozone, Acción Sánchez y El Cerebro. Este disco está considerado como un clásico del rap español.

En 2005 participaron en el documental "Sevilla City" de Juan José Ponce junto a otros artistas como ToteKing, SFDK y Juaninacka en el que se muestra el día a día de éstos desmitificando la imagen que un gran porcentaje de la población tiene sobre el mundo del Hip Hop. Este documental obtuvo el premio Visual 2006 al mejor corto documental del Festival Visual de la ciudad de Majadahonda.

El grupo tuvo problemas legales con su primera compañía discográfica. Uno de sus componentes, Hijo Pródigo, arriesga formando una discográfica propia denominada Ill Music Records, por la cual aparece la primera referencia, Ill Music Vol.1. En este recopilatorio aparecen todos los integrantes de Dogma Crew con temas inéditos acompañados de muchos más artistas de relevancia que apoyaron el proyecto.

Su maxi "Nacen de la bruma" ha sido número uno en ventas en enero de 2008   caracterizado por una producción excelente relaizada por El Cerebro, Candela Clap y Rayden (MC). Su segundo LP, "La Octava Plaga", salió en septiembre, del mismo año, con BoaCor. Cuenta con las colaboraciones de Juanma (MC), Shotta, Sicario (MC) y Nach y está producido por Candela Clap, Método Shintaro, K&D Pro, Rayden, Legendario, Acción Sánchez y Baghira.

Discografía 
 "Todo llega" (Maqueta) (2000)
 "Ya están aquí" (Maqueta) (2001)
 "Antihéroes" (Maxi) (Avoid, 2003)
 "Block Massacre" (LP) (Avoid, 2003)
 "Nacen de la bruma" (Maxi) (2007)
 "La Octava Plaga" (LP) (BoaCor, 2008)

Discografías en solitario 

PutoLargo:
 "Inspiración" (LP) (SFDK Records, 2007)
 "Mi toque de color" (LP) (SFDK Records, 2011)
 "Big Aisak" (LP) (Autoproducido, 2021)

PutoLargo y Legendario:
 "Limonada" (LP) (2012)
 "Limonada Planet" (LP) (2016)

Demonio:
 "Actitud" (Mixtape) [2013]

Zonah:
 "Tiempo de perros" (LP) (Avoid, 2003)

Legendario:
 "Tinta esquizofrénica" (Maqueta) (2003)

 "Bala perdida" (Maxi) (2006)

 "Mis armas favoritas" (LP) (2010)

Hijo Pródigo:
 "VV.AA. Ill Music Vol. 1" (2005)

El Hijo Pródigo y El Cerebro Producciones:
 "El Demonio se Esconde Detrás de una Persona Buena" (Maqueta) (2004)

Hijo Pródigo y Dj Zide:
 "After the Massacre" (Maqueta) (2007)

Hijo Pródigo y Niggaswing:
 "Resurgir" (Maxi)(2010)

Hijo Pródigo y Mind Heartz (Maxi):
 "Our Muzik" (Maxi) (2010)

Hijo Pródigo y Acción Sánchez:
 "Días de Tormenta" (Maxi) (2011)

Hijo Pródigo (MC):
 "Rock Live" (Maqueta) (Próximamente)
 "Monster City" (LP) (Próximamente)

Dj Lázer:
 "Depresiones" (Mixtape) (2006)

Colaboraciones 
 Dj Raze "Dogma Crew" (Konciencia Hip Hop)(2002)
 Demasiado De "Control Excluyente" (Demasiado De) (2003)
 Jefe de la M "No me Cambio el Chandal" (Entra el Dragón) (2003)
 Shotta "El cazador de sueños" (La Selva) (2004)
 Acción Sánchez "Válvula de Escape" (Creador Series Vol.1) (2004)
 Duo Kie "Desagradable" (Barroco)(2004)
 Dekoh "Siguiendo el Rastro" (Mi Teoría)(2006)
 Puto Largo "Freedom" (Inspiración) (2007)
 A3Bandas "Madrid - Sevilla (con Bajo Mínimos)" (Galería De Héroes) (2008)
 El Club de los Tristes "Ruleta Rusa" (El Club de los Tristes) (2012)
 Acrow "Farenhate (con Dobleache)" (Cuando la soledad llega) (2013)

Véase también 
 Hip hop español
 Hip Hop

Referencias 

Grupos de rap de España
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música de Andalucía
Mairena del Aljarafe